Marie Anna Eleonora Bourbonská (22. prosinec 1690 – 30. srpen 1760), dcera Ludvíka Bourbonského. Byla abatyší ze Saint-Antoine-des-Champs, ve městě Villejuif u Paříže.

Život 
Marie Anna Eleonora se narodila ve Versailles vévodskému páru z Bourbonu. Jako nejstarší potomek svých rodičů byla v mládí známa jako Mademoiselle de Bourbon. Měla velmi blízko ke své matce, ale později byla nahrazena sestrou Luisou Alžbětou. Její otec byl vnuk Louise, Grand Condé a její matka, Luisa Františka Bourbonská byla nejstarší přeživší dcerou Ludvíka XIV. Francouzského a jeho milenky, Madame de Montespan.

Jako členka vládnoucího rodu Bourbonů byla princeznou královské krve a měla titul Jasnost.

6. května roku 1706, když jí bylo 16, se stala jeptiškou z Fontevrault v Anjou. V roce 1723 se stala abatyší ze Saint-Antoine-des-Champs a byla známá jako Madame de Bourbon. Saint-Antoine-des-Champs bylo opatstvím ze 13. století.

Přežila všechny své sourozence kromě Luisy Alžběty, matky budoucího Ludvíka Filipa II. Orleánského. Zemřela na předměstí Villejuif a byla pohřbena v opatství Saint-Antoine-des-Champs.

Její sestra Jindřiška Luisa byla abatyší z Beaumont-lès-Tours, a sestřenice Luisa Adelaida abatyší Chelles Abbey. Opatství Saint-Antoine je nyní domovem Hôpital Saint-Antoine vně Paříže.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Condé
Ženy
Narození v roce 1690
Úmrtí v roce 1760
Narození 22. prosince
Úmrtí 30. srpna
Narození ve Versailles